Omgång 5 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (CONCACAF) spelades mellan den 11 november 2016 och 10 oktober 2017.

Resultat

Anmärkningslista

Referenser

4